De achternaam van de volgende personen
 Antoine Luder (1804-1873), Zwitsers politicus
 Hans Luder (1913-1997), Zwitsers architect
 Louis Antoine Luder (1743-1803), Zwitsers geestelijke
 Peter Luder (1415-1472), Duits humanist
 Paul Luder (1936-1993), Zwitsers landbouwer en politicus
 Simone Niggli-Luder (1978-), Zwitserse oriëntatieloopster
 Ulrich Luder (1919-1987), Zwitsers redacteur en politicus
Plaatsen
 Lüder, plaats in Duitsland

Zwitserse achternaam